Turquoise (kleur)
Turquoise (schip)
Turquoise (beurs)
Turquoise (band)
Turquaze
Opération Turquoise

Zie ook 
turkoois